ASL kan syfta på 

 ASL – det teckenspråk American Sign Language som används av döva i USA, se Amerikanskt teckenspråk
 ASL – ett taktiskt brädspel som simulerar strider under Andra världskriget, se Advanced Squad Leader
 ASL – en läs- och skrivutvecklings metod, se Att skriva sig till läsning
 ASL – IATA:s kod för en flygplats i Marshall, Texas, USA, se Harrison County Airport 
 ASL-brist – en ärftligt autosomal recessiv ämnesomsättningssjukdom, se Argininosuccinatlyasbrist
 ASL Airlines Belgium – ett belgiskt fraktflygbolag
ASL – ett läroverk 1930-1977 i Helsingfors, se Andra svenska lyceum